TB est un sigle, qui signifie :
 Très Bien,
 Tuberculose
 Technologie et Biologie, une classe préparatoire aux grandes écoles ouverte aux bacs STL BGB et STAV,
 Télécom Bretagne, une ancienne grande école d'ingénieurs française, fusionnée en 2017 pour former IMT Atlantique
 Talmud de Babylone
 Tôle bitumée, un tuyau d'acheminement du gaz, plaqué plomb et enrobé de bitume.

Tb est un symbole, qui signifie :
 Terbium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,